Arzilli ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Arzilli (* 1971), seit 2008 Industrieminister von San Marino
 Ferdinando Arzilli (PDCS), san-marinesischer Politiker
 Marino Arzilli (APIL), san-marinesischer Politiker